Die Sony Ericsson Open 2011 ist ein Tennisturnier, das vom 22. März bis 3. April auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen wurde.

Das Finale im Einzel bestritten Wiktoryja Asaranka und Marija Scharapowa, das Asaranka in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Agnieszka Radwańska in drei Sätzen gegen Liezel Huber / Nadja Petrowa.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)